Oleander steht für:
 Oleander, giftige Pflanze
 Oleander (Band), US-amerikanische Band 
 Oleander (Pferd), deutsches Rennpferd

Siehe auch:
 Weißer Oleander